Hil est un nom qui peut désigner :
 Hil, la lune dans la mythologie basque ;

Hil est un sigle qui peut désigner :
 Hélicoptère interarmées léger, un programme d'hélicoptère militaire lancé en 2017 par le ministère des Armées français.

Hil est un code qui peut désigner :
 , un aéroport à Shilavo, en Éthiopie, selon le code AITA des aéroports.

hil est un code qui peut désigner :
 hiligaïnon, une langue parlée aux Philippines par 11 millions de personnes, selon le code de langues ISO 639-2.

Code IATA des aéroports